Аджиб (Анеджиб) — шестой фараон I династии Раннего царства Древнего Египта, правивший около 9 или 26 лет (ок. 2925—2900 до н. э.).

Имя Аджиба переводится как «Защита — сердце его» или «Целостный сердцем», а его личное имя, известное из Абидосского списка как Мерибиапу, Саккарский список — говорит о Мерибиапен, а Туринский царский папирус — Меригерегпен. Манефон передал в греческой форме как Миебис. он сопроводил титул фараона упоминанием «двух владычиц»

О правлении этого фараона практически ничего не известно. Судя по надписям на Палермском камне, Аджиб нанёс поражение племенам ур-ка и иунтиу, по-видимому, жившим на востоке от Дельты.

Мастаба Аджиба расположена рядом с другими царскими гробницами Тинитского периода в некрополе Умм-эль-Кааб в Абидосе. Из всех гробниц I династии она хуже всех сохранилась, выделяется своими небольшими размерами и была возведена из грубого кирпича. Она является предшественницей пирамид. На найденной в гробнице каменной посуде, находится рядом с именем Аджиба и имя его предшественника.

Манефон утверждает, что Миебис правил 26 лет; однако такая продолжительность лет правления этого царя считается недостоверной. А судя по обломку староегипетской летописи, хранящейся в настоящее время в Каире, один из последних трёх царей I династии, а это, вероятно, был Аджиб (так как остальные 2 царя — Семерхет и Кебху — отмечали «праздник тридцатилетия царствования» хеб-сед, о чём говорят их собственные надписи), должен был править неполных 9 лет.

См. также 
 Список фараонов

Литература 
 
 
 
 GRIMM, Alfred, Ein zweites Sedfest des Königs Adjib, VA 1 (1985), 91-98. (1 fig.) 
 LAUER, Jean-Philippe, Le développement des complexes funéraires royaux en Égypte depuis les temps prédynastiques jusqu'à la fin de l'Ancien Empire, BIFAO 79 (1979), 355-394, 12 fig., 7 plans, 4 pl. 
 LAUER, Jean-Philippe, Evolution de la tombe royale égyptienne jusqu'à la Pyramide à degrés, MDAIK 15 (1957), 148-165, (ill., pl.). 
 Cerný, Jaroslav: Philological and etymological notes. - In: ASAE 41 (1942) 335-338; 42 (1943) 341-350 
 Vycichl, Werner: Untersuchungen zum Königsnamen Adiebis. - In: AÄA 1 (1938) 172-175

Фараоны I династии
Правители Африки XXX века до н. э.
Умершие в 3-м тысячелетии до н. э.